Чемпионат мира по фигурному катанию 1954 года был проведён Международным союзом конькобежцев 16—19 февраля в Осло (Норвегия). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали представители ФРГ Гунди Буш среди женщин, США Хейз Алан Дженкинс среди мужчин, Канады Дженнифер Никс и Джон Никс среди пар, Великобритании Джин Вествуд и Лоуренс Демми в танцах.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1954
Февраль 1954 года
Международные спортивные соревнования в Осло